Dit is een lijst van de tien zwaarste mensen die ooit hebben geleefd. De meesten van hen zijn overleden. De lijst is beperkt tot degenen die meer dan 450 kilogram wegen of hebben gewogen.

Zie ook 
 Obesitas

Record